Tapanahoni bezeichnet:
Tapanahoni (Ressort), Verwaltungseinheit im surinamischen Distrikt Sipaliwini
Tapanahony (Fluss), auch Tapanahoni, Nebenfluss des Maroni in Suriname